Rallicula mayri — вид птиц из семейства Sarothruridae. Выделяют два подвида, номинативный и carmichaeli.

Название 
Видовое название присвоено в честь американского биолога Майр, Эрнст. Подвид carmichaeli назван в честь американского зоолога и психолога доктора Леонарда Кармайкла (1898—1973) (см. :en:Leonard Carmichael).

Распространение 
Обитают на Новой Гвинее.

Описание 
Длина тела 20-23 см. Преимущественно рыжевато-каштановое оперение самца сходно с оперением более яркого самца R. rubra, у которого отсутствуют полосы на хвосте. У самки темно-каштаново-коричневая спинка и верх крыла с большими охристыми пятнами по краю, что также характерно для самок R. forbesi и R. leucospila, у обеих также есть нечёткие черноватые полосы на брюшке и бёдрах, но представители данного вида значительно тусклее.

Представители подвида carmichaeli более темно-коричневые.

Ссылки 
 Rallina (sic!) mayri

Sarothruridae